Marcos Correa, pintor barroco español;
 Marcos Corrêa, futbolista brasileño;